Haver steht für:
 Nave de Haver, eine Gemeinde im portugiesischen Kreis Almeida

Haver ist der Familienname folgender Personen:
 Carl Haver (1859–1920 oder 1924), deutscher Genremaler der Düsseldorfer Schule
 Dietrich Haver, Vizedominus in Münster
 June Haver (1926–2005), US-amerikanische Schauspielerin
 Nina Haver-Løseth (* 1989), norwegische Skirennläuferin
 Paul Van Haver (* 1985), belgisch-ruandischer Rapper und Musikproduzent, siehe Stromae
 Phyllis Haver (1899–1960), US-amerikanische Stummfilmschauspielerin

Sonstiges:
 Haver Peak, Berg im Marie-Byrd-Land, Antarktika

Siehe auch:
 Häver